Sacrifice bezeichnet:

 Sacrifice (Motörhead-Album), Album von Motörhead (1995)
 Sacrifice (Saxon-Album), Album von Saxon (2013)
 Sacrifice (Band), kanadische Thrash-Metal-Band
 Sacrifice (Computerspiel), Computerspiel (2000)
 Sacrifice – Der Sweetwater-Killer, US-amerikanischer Thriller von Mark L. Lester (2000)
 Sacrifice – Tag der Abrechnung, Thriller von Damian Lee (2011)
 Sacrifice – Todesopfer, Mystery-Thriller von Peter A. Dowling (2016)

Siehe auch:
 Living Sacrifice, US-amerikanische Metal-Band